Чирский — фамилия и топоним:

 Чирский, Владимир Григорьевич — российский учёный, профессор МГУ.
 Чирский, Генрих (1858—1916) — прусский дипломат, в 1895—1900 годах — посланник в Санкт-Петербурге.
 Чирский — посёлок в Советском районе Ростовской области.
 Чирский — погост в Палкинском районе Псковской области.

См. также 
 Чир